«Madre de Dios» hace referencia a varios artículos:

Religión 
Theotokos (Madre de Dios);
 Nombre alternativo de María (madre de Jesús);

Edificios 
 Capillas, Ermitas, Basílicas, Catedrales, Colegiatas, Conventos, Iglesias, Monasterios de la Madre de Dios .

Toponimia 
 Río Madre de Dios, cauce fluvial en Perú y Bolivia.
 Departamento de Madre de Dios, en Perú.
 Distrito de Madre de Dios, en Perú.
 Distrito Judicial de Madre de Dios, en Perú.
 Provincia de Madre de Dios, en el departamento de Pando, Bolivia.
 Isla Madre de Dios, en la XII Región de Magallanes, Chile.
 Mina Madre de Dios, mina de oro en Máfil, Chile.

Música 
 Madre de Dios (álbum) (2001), de Dozer.

Náutica 
 Madre de Dios (barco), carraca portuguesa capturada en 1592 por corsarios ingleses a su regreso de las Indias Orientales.